Џереми Ајронс () енглески је глумац рођен 19. септембра 1948. године у Коузу (Острво Вајт, Енглеска).

Филмографија 

|-
|1980.
| || -{Nijinsky}- || Mikhail Fokine || 
|-
|1981.
| Жена француског поручника || -{The French Lieutenant's Woman}- || Charles Henry Smithson/Mike || 
|-
|1982.
| || -{Moonlighting}- || Nowak || 
|-
|1983.
| || -{The Wild Duck}- || Harold || 
|-
|1983.
| || -{[[Betrayal (филм из 1983)|Betrayal]]}- || Jerry || 
|-
|1984.
| || -{Swann in Love}- || Charles Swann || 
|-
|1986.
| || -{The Mission}- || Father Gabriel || 
|-
|1988.
| || -{A Chorus of Disapproval}- || Guy Jones || 
|-
|1988.
| || -{Dead Ringers}- || Beverly Mantle / Elliot Mantle || 
|-
|1989.
| || -{Australia (филм)}- || Edouard Pierson || 
|-
|1990.
| || -{Reversal of Fortune}- || Claus von Bülow || 
|-
|1991.
| || -{The Beggar's Opera}- || Prisoner || 
|-
|1991.
| || -{Kafka}- || Kafka || 
|-
|1992.
| || -{The Timekeeper}- || H.G. Wells || 
|-
|1992.
| || -{Waterland}- || Tom Crick || 
|-
|1992.
| || -{Damage}- || Dr. Stephen Fleming || 
|-
|1993.
| || -{M. Butterfly}- || René Gallimard || 
|-
|1993.
| Кућа чудних душа || -{The House of the Spirits}- || Esteban Trueba || 
|-
|1994.
| || -{Spaceship Earth}- || Narrator || 
|-
|1994.
| Краљ лавова || The Lion King || Скар (глас) || 
|-
|1995.
| Умри мушки са осветом || Die Hard with a Vengeance || Simon Gruber || 
|-
|1996.
| || -{Stealing Beauty}- || Alex || 
|-
|1997.
| || -{Chinese Box}- || John || 
|-
|1997.
| || -{Lolita}- || Humbert Humbert || 
|-
|1998.
| Човек са гвозденом маском || The Man in the Iron Mask || Aramis || 
|-
|1999.
| || -{Poseidon's Fury: Escape from the Lost City}- || Poseidon || 
|-
|2000.
| || -{Dungeons & Dragons}- || Profion || 
|-
|2001.
| || -{The Fourth Angel}- || Jack Elgin || 
|-
|2002.
| || -{Callas Forever}- || Larry Kelly || 
|-
|2003.
| || -{The Time Machine}- || Über-Morlock || 
|-
|2003.
| || -{And Now... Ladies and Gentlemen...}- || Valentin Valentin || 
|-
|2003.
| || -{Broadway: The Golden Age, by the Legends Who Were There}- || Himself || 
|-
|2003.
| || -{Hittites}- || Narrator || 
|-
|2004.
| || -{Mathilde (2004)}- || Pukovnik Unprofora || 
|-
|2004.
| || -{The Merchant of Venice}- || Antonio || 
|-
|2004.
| || -{Being Julia}- || Michael Gosselyn || 
|-
|2005.
| || -{Gallipoli}- || Gallipoli || 
|-
|2005.
| Небеско краљевство || Kingdom of Heaven || Tiberias || 
|-
|2005.
| Казанова || Casanova || Пучи || 
|-
|2006.
| || -{Inland Empire}- || Kingsley Stewart || 
|-
|2006.
| Ерагон || Eragon || Бром || 
|-
| 2011. 
| Позив упозорења || -{Margin Call}- || Џон Тулд || 
|-
|2012.
| Плагијатор || -{The Words}- || старац || 
|-
|2016.
| Бетмен против Супермена: Зора праведника || -{Batman v Superman: Dawn of Justice}- || Алфред Пениворт || 
|-
|2016.
| Assassin's Creed || -{Assassin's Creed}- || Алан Рикин || 
|-
|2017.
| Лига правде || -{Justice League}- || Алфред Пениворт || 
|-
| 2020. || Љубав, венчања и друга очајања || -{Love, Weddings & Other Disasters}- || Лоренс Филипс ||
|-
|2021.
| Лига правде Зека Снајдера || -{Zack Snyder's Justice League}- || Алфред Пениворт || 
|-
|2021.
| Гучијеви || -{House of Gucci}-'' || Родолфо Гучи || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Глумим да бих живео („Политика”, 16. децембар 2017)

Рођени 1948.
Британски глумци
Енглески глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус
Добитници Награде Бостонског друштва филмских критичара
Добитници награде Тони
Добитници награде Сезар
Енглески гласовни глумци